Der 1. German Grand Prix 2012 (GGP) war ein Turnier in der Billarddisziplin Karambolage-Dreiband und wurde vom 27.–29. April 2012 in Witten ausgetragen.

Kommentar 
Es siegte der Lokalmatador und Titelverteidiger Ronny Lindemann. Lindemann stieg, aus beruflichen Gründen mit Einverständnis der Turnierleitung und der anderen Spieler, erst am Nachmittag des zweiten Spieltags in das Turnier ein. Deshalb qualifizierte er sich in der Gruppenphase nur als Zweiter für die Hauptrunde. Der Regensburger Roman Bachmeier bereitete Lindemann im Viertelfinale einige Probleme, verlor aber letztlich gegen den Wittener mit 19:25. Der für den BSG Duisburg spielende Dustin Jäschke, der Lindemann in der Gruppenphase noch hinter sich lassen konnte, hatte im Halbfinale das Nachsehen und verlor mit 13:25. Bei dieser Partie stellte Lindemann einen neuen Turnierrekord mit einem Generaldurchschnitt (GD) von 2,083 auf. Zugleich spielte er die Höchstserie (HS) des Turniers mit 10 Punkten. Mit dem Oberhausener Ramazan Durdu wartete, im Finale, einer der stärksten Gegner auf Nationalspieler Lindemann. Mit einem Punkt Vorsprung, also denkbar knapp, gewann Lindemann auch dieses Spiel 25:24. Gemeinsame Dritte wurden Dustin Jäschke und Sven Daske. Den besten Gesamtgeneraldurchschnitt des Turniers erzielte Ramazan Durdu mit 1,452.

Vorrunde 

 Legende ErgebnissePkt. = PunkteBall = BälleAufn. = AufnahmenGD = GeneraldurchschnittBED = bester EinzeldurchschnittHS = Höchste Serie
 DistanzBall: 25Aufnahmen: 25Nachstoß: ja

Legende:
 xx = Einzug in die Hauptrunde

Hauptrunde 

 Legende ErgebnissePk = PunkteBl = BälleAfn = AufnahmenED = EinzeldurchschnittHS = Höchste Serie
 DistanzBall: 25Aufnahmen: 25Nachstoß: ja

Folgeveranstaltungen 

 2. German Grand Prix 2012: der vom 18.–20. Mai 2012 in Velbert stattfinden sollte wurde aufgrund zu geringer Einschreiben abgesagt. Unter anderem hatte der Weltmeister und Nationalspieler Christian Rudolph seine Teilnahme zugesagt.
 3. German Grand Prix 2012: der vom 15.–17. Juni 2012 in Bottrop stattfinden sollte wurde aufgrund zu geringer Einschreiben abgesagt. Deutschlands Nummer eins und Weltranglistenvierter Martin Horn hatte nach 2-jähriger Abstinenz seine Teilnahme zugesagt.
 4. German Grand Prix 2012: 13.–15. Juli 2012 in Gelsenkirchen (GT Buer).

Einzelnachweise 

2012 1
Karambolageveranstaltung 2012
Sportveranstaltung im Ennepe-Ruhr-Kreis
Sport (Witten)